Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), homme politique danois.
 Anders Sandøe Ørsted (1816-1872), botaniste danois.